«Cabaret» — песня, написанная композитором Джоном Кандером и поэтом-песенником Фредом Эббом для мюзикла «Кабаре», впервые представленного публике на Бродвее в 1966 году.

Песню исполняет главная героиня, кабаретная певица Салли Боулз.

История 
В оригинальной бродвейской постановке 1966 года песню впервые исполнила Джилл Хейворт, исполнительница роли Салли Боулз.

В увидевшей свет в 1972 году киноадаптации песню пела Лайза Миннелли

Признание 
Американский институт киноискусства поместил эту песню (в версии из фильма 1972 года «Кабаре») на 18-е место своего списка ста лучших песен из американских кинофильмов.

Примечания 

Песни 1966 года
Песни из мюзиклов
Песни Лайзы Миннелли
Песни о Берлине